Aleksander Iwaszkiewicz (1880-1926) – komandor porucznik Marynarki Wojennej
 Anna Iwaszkiewicz (1897-1979) – żona pisarza Jarosława Iwaszkiewicza, pisarka i tłumaczka
 Anna Iwaszkiewicz (1955-2008) – producent filmowy
 Bolesław Iwaszkiewicz (1900-1983) – poseł na Sejm PRL, przewodniczący Rady Narodowej miasta Wrocławia (1957-1961)
 Janusz Iwaszkiewicz (1879-1944) – historyk dziejów porozbiorowych, archiwista
 Jarosław Iwaszkiewicz (1894-1980) – polski pisarz, współtwórca grupy poetyckiej Skamander
 Jarosław Iwaszkiewicz (1906-1985) –  lekarz, naukowiec, profesor, doktor habilitowany nauk medycznych
 Jerzy Iwaszkiewicz (1819-1876) – duchowny katolicki
 Jerzy Iwaszkiewicz (ur. 1935) – dziennikarz
 Michał Iwaszkiewicz (ur. 1942) – rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu
 Robert Iwaszkiewicz (ur. 1962) – poseł do Parlamentu Europejskiego, polityk i przedsiębiorca
 Roman Iwaszkiewicz (ur. 1950) – polski dowódca wojskowy i dyplomata
 Wacław Iwaszkiewicz-Rudoszański (1871-1922) – generał broni Wojska Polskiego
 Wacław Iwaszkiewicz (1893-1963) – pułkownik pilot Wojska Polskiego
 Wacław Iwaszkiewicz (1894-1940) – major piechoty Wojska Polskiego
 Wacław Iwaszkiewicz (ur. 1901) – podporucznik rezerwy artylerii Wojska Polskiego
 Wiktar Iwaszkiewicz (ur. 1959) – białoruski polityk opozycyjny